

Geografia 
 Widener – comune nella Contea di St. Francis, Arkansas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Eleanor Elkins Widener – filantropa ed esploratrice statunitense
 George Dunton Widener – imprenditore statunitense
 Harry Elkins Widener – imprenditore e bibliofilo statunitense
 Peter Arrell Brown Widener – imprenditore, filantropo e collezionista d'arte statunitense
 Taylor Widener – giocatore di baseball statunitense, lanciatore